Гедвига (Хедвиг; ) — немецкое женское имя, происходит от германского имени Hedwig (из др.-герм. hadu «бой», wig «сражение»).

Носители имени 
 Гедвига — герцогиня Швабии, жена герцога Бурхарда III.
 Гедвига Бранденбургская (1540—1602) — маркграфиня Бранденбургская.
 Гедвига Вюртембергская (1547—1590) — ландграфиня Гессен-Марбургская.
 
 Гедвига Зульцбахская (1650—1681) — пфальцграфиня Зульцбахская.
 Гедвига Саксонская — дочь герцога Саксонии, а впоследствии и короля Восточно-Франкского королевства
 Гедвига София Бранденбургская — принцесса Бранденбурга, в замужестве ландграфиня Гессен-Кассельская.
 Гедвига София Шведская — шведская принцесса и герцогиня-консорт Гольштейн-Готторпская

Персонаж 
 Букля, сова Гарри Поттера в англоязычном оригинале книги носит это имя.

См. также 
 Ядвига — польская версия имени.

Примечания